Переможницями в парному розряді тенісного турніру Open Gaz de France 2008 стали Альона Бондаренко і Катерина Бондаренко, які у фіналі перемогли пару Ева Грдінова і Владіміра Угліржова з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draws 

2008
Open Gaz de France